selo Jelaš (Pustara), upravno pripada selu Čavolju, Mađarska
dio grada Pečuha, Mađarska
dio grada Tiszavasvárija, Mađarska